Aleksander Zdanowicz (1805 lub 1808–1868) – historyk, filolog i pedagog
 Aleksander Zdanowicz (1838–1921) – powstaniec styczniowy, publicysta
 Aleksander Zdanowicz (ur. 1898) – porucznik artylerii Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari, prezes Sądu Okręgowego w Grodnie